Şuhut (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
 Şuhut (stad), de hoofdplaats van het district